Det finns flera personer med namnet Rolf Gustavsson, Rolf Gustafsson eller Rolf Gustafson:

 Rolf Gustafson, se La Reine-mannen
 Rolf Gustafsson (militär), svensk överste av 1:a graden i Flygvapnet
 Rolf Gustafsson (journalist), TV-journalist
 Rolf Gustavsson (journalist)
 Rolf Gustavsson (tecknare), se Gurr